Аллазіо () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Маріса Аллазіо — італійська акторка
 Федеріко Аллазіо — італійський футболіст і футбольний тренер